3614 Jackson Highway — шестой студийный альбом американской певицы и актрисы Шер, выпущенный 20 июня 1969 года на лейбле ATCO. Альбом стал коммерчески провальным, достигнув лишь № 160 в чарте Billboard 200. Название альбома было связано со студией, на которой он был записан — . Альбом преимущественно состоит из каверов.

Об альбоме 
Альбом 3614 Jackson Highway, выпущенный летом 1969-го года, стал первым и последним диском Шер, выпущенным на лейбле ATCO, продюсерами альбома выступили — Джерри Векслер, Том Дауд и Ариф Мардин. На обложке альбома представлены все музыканты, работающие над диском. Это — первый ряд, слева направо: гитарист , басист , Сонни Боно, Шер, продюсер Джерри Векслер, бэк-вокалист Джинни Грин, бэк-вокалистка  и продюсер Том Дауд; сзади, слева направо: гитарист , продюсер Ариф Мардин, барабанщик  и клавишник . Не изображены на обложке бэк-вокалистки Мэри Холидей и Сью Пилкингтон.

Этот диск, безусловно, был самым смелым проектом Шер в 60-х и был записан для того, чтобы вернуть успех после кризисного периода коммерческих провалов Шер и Sonny & Cher в 1968—1970 годах. Международная поп-культура не стояла на месте, а вот Sonny & Cher оставались в своём фирменном стиле. Поп-музыка приобрела более «жёсткий» оттенок, отмеченный антивоенными песнями, возражающими против войны во Вьетнаме. Поэтому, музыка Sonny & Cher просто не вписывалась, вследствие чего их записи плохо продавались. В течение нескольких месяцев они выступали в ночных клубах со своей программой, однако реакция публики была менее, чем положительная.

Несмотря на то, что публика этим диском не заинтересовалась, реакция критиков была очень положительной. Они назвали этот альбом лучшим в карьере Шер, отмечая силу голоса Шер и его многосторонность. Также они отметили современные аранжировки, которые придали диску рок-направление, наряду с успешными интерпретациями Шер песен других артистов.

Название альбома — адрес студии, на которой он был записан — .

В 1968 и 1969 году Шер записала несколько новых песен, которые должны были выйти на новом альбоме Шер в 1970-м году. Однако, по неизвестным причинам релиз был отменён, несмотря на то, что три из этих песен были выпущены синглами. Песни оставались неизданными до 2001-го года, когда Rhino Records выпустили ограниченное издание (4500 копий) альбома с 10-ю новыми песнями.

Во время сессий 1969-го года были также записаны песни: 23 апреля «Wedding Bell Blues» — кавер-версия песни Лоры Ниро, 25 апреля «Always David» — кавер-версия песни , а также «Don’t Leave Me This Way» и «Honey Lamb». Эти песни, однако, на сегодняшний день считаются утерянными.

Синглы 
С альбома вышло шесть синглов в общей сложности. Первый сингл — единственный, имевший небольшой успех, — «For What It’s Worth», занял 88-е место в канадском чарте, в Billboard Hot 100 не попал, однако расположился в Bubbling Under Hot 100 Singles на 25-й строчке (№ 125 относительно Billboard Hot 100). Далее вышли «», «Lay, Baby, Lay» и «(Just Enough to Keep Me) Hangin’ On». С невыпущенного альбома 1970-го года выпускались «The First Time» и «», последняя должна была быть включена в 3614 Jackson Highway.

Список композиций

Участники записи 
 Шер — вокал
 Джерри Векслер — музыкальный продюсер
 Том Дауд — музыкальный продюсер
 Ариф Мардин — музыкальный продюсер
 Стэн Винсент — музыкальный продюсер
 Грег Пори — аранжировщик
  — фотограф
 Брайан Ласли — арт-директор
 Патрик Пендинг — арт-директор

Позиции в хит-парадах

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Альбомы Шер
Альбомы на английском языке
Альбомы Rhino Entertainment
Альбомы Atco Records
Альбомы, спродюсированные Арифом Мардином